:
Verschillende plaatsen in de Verenigde Staten:
Williamsburg (Brooklyn) in de stad New York
Williamsburg (Colorado)
Williamsburg (Florida)
Williamsburg (Iowa)
Williamsburg (Kansas)
Williamsburg (Kentucky)
Williamsburg (Maryland)
Williamsburg (Massachusetts)
Williamsburg (Michigan)
Williamsburg (New Mexico)
Williamsburg (Ohio)
Williamsburg (Pennsylvania)
Williamsburg (Virginia)
Williamsburg County

Overig:
Williamsburg Bridge, een brug in New York
Williamsburg (film), een film